Източна Мармара () е статистически регион (от общо 12) в Турция.

Подрегиони 

Административно деление на Турция
NUTS